Rotel bezeichnet:
 Rotel (Elektronikhersteller), einen japanischen Hersteller von Unterhaltungsgeräten
 Rotel (Haushaltsgeräte), Schweizer Hersteller
 Rollende Hotels, einen deutschen Anbieter für Reisen in speziellen Bussen, siehe Rotel Tours
 eine Schriftrolle (von lat. rotulus)
 Totenrotel, eine schriftliche Todesbotschaft aus einer Klostergemeinschaft